Adiós muchachos (Si te dicen que caí) – romanzo di Juan Marsé del 1973
 Se ti dico che sono caduto (Si te dicen que caí) – film del 1989 diretto da Vicente Aranda